Remanenz (v. lat. remanere, ‚zurückbleiben‘) steht für:
 Remanenz, Restmagnetisierung
 Remanenz (Automatisierungstechnik), Werterhalt von Operanden
 Datenremanenz, Verbleib von Daten auf einem Speichermedium
 Kostenremanenz in der Betriebswirtschaftslehre
 Remanenzeffekt in der Stadtplanung
 Remanenzwirkung von Desinfektionsmitteln